Miekojärvi bezeichnet mehrere Seen:

 Miekojärvi, See in Lappland (Finnland)
 Miekojärvi (Norrbotten), See in Norrbotten (Schweden)